Дзбанівський Олександр Тихонович (1870—1938) — український композитор, співак, педагог та громадський діяч.
 Дзбановський Борис Вікторович (1909—2000) — український радянський архітектор.
 Кочубей-Дзбановська Наталія Мефодіївна (1880—1930) — українська співачка (сопрано), актриса.